Димитър Атанасов Яранов е български художник.

Биография 
Яранов е роден в 1965 година в София, в големия кукушки род Яранови. Баща му Атанас Яранов е виден художник, живописец. Димитър Яранов завършва Художествената гимназия и след това - Художествената академия. В 90-те години на XX век Яранов се включва активно в новите за българското изкуство процеси. Творческите му усилия се концентрират върху концептуалното изкуство, акционизма, разиграване на творческия акт като действие в социалната среда. Негови творби стават емблематични за съвременното българско изкуство, като например „100 милиона българи“, „Инструменти на красотата“, „Краят на едно шоу“.

Открива самостоятелни изложби в София в годините 1990, 1991, 1995, 2000, 2002, както и в Брюксел в 1993 година, във Варна в 1998 година и в Скопие в 2007 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Димитър
Родени в София